

События 
 Консулы Флавий Магн и Флавий Аполлоний.
 Около 460 — Агривульф отложился. Отряд Теодериха захватил его и казнил. Свевы выбрали себе царьком Римисмунда.
 Около 460 — Окончательный распад державы гуннов.
 Около 460—540 — Царство Кинда. Вассал Химьяритов.
 Гаочан взят жужанями. Конец хуннов.

Родились 
 Амалафрида — остготская принцесса, дочь короля Теодемира и его наложницы Эрелиевы.
 Бриак (святой) — один из семи святых основателей Бретани.
 Будик II (король Арморики) — старший сын и наследник короля Арморики Эриха.
 Вивентиол Лионский — епископ Лионский.
 Гвеноле — бретонский монах, основатель и настоятель монастыря Ландевеннек.
 Зосим (историк) — византийский историк конца V века.
 Зосима Палестинский — преподобный, иеромонах, авва палестинский, отшельник.
 Кадваладр (суб-король Мейрионита) — правитель Мейрионита.
 Лю Се — литературный критик эпохи Северных и Южных Династий.
 Мейлир Мейлирион — правитель Мейлириона.
 Симмах (папа римский).
 Флавий Ареобинд Дагалайф Ареобинд — восточноримский политик и консул.
 Хильдерих (король вандалов).

Скончались 
 15 сентября — Мамилиан Палермский, епископ Палермо, святой.
 Ауксилиан — святой епископ.
 Варадат Сирийский — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Евдокия (супруга Феодосия II) — супруга византийского императора Феодосия II Малого.
 Корентин из Кемпера — святой отшельник, епископ Кемпера, один из семи святых основателей Бретани.
 Кунеда ап Эдерн — вождь племени вотадинов, основатель королевства Гвинед.
 Максим Регийский — святой, епископ Рьеза.
 Мальдра — король свевов в Галисии.
 Мамбре Верцанох — армянский писатель, переводчик и богослов V века.
 Павлин из Пеллы — римский христианский поэт периода домината.
 Цзюйцюй Аньчжоу — наследник правителей государства Северная Лян.

См. также